Puchar Challenge siatkarek 2013/2014 – 7. sezon turnieju rozgrywanego od 2007 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla żeńskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

Runda 1 
Rocheville Le Cannet, Zarieczje Odincowo, CSU Târgu Mureş oraz Impel Wrocław mają wolny los

|}

1/16 finału 

|}

1/8 finału 

|}

1/4 finału 

|}

Półfinał 

|}

Finał 

|}

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  

Puchar Challenge siatkarek
2013 w piłce siatkowej
2014 w piłce siatkowej